Люстдорф — селище в Одеській області.
 Люстдорф — виробник молочних продуктів.

Див. також 
 Ней-Люстдорф